Het snookerseizoen 2008/2009 bestond uit een aantal snookertoernooien van verschillende categorieën die gehouden werden in 2008 en 2009.

De belangrijkste toernooien waren de acht rankingtoernooien, waarvan het World Snooker Championship het belangrijkste was. Dat WK sloot traditioneel het snookerseizoen af.

Kalender 
De kalender zoals vastgelegd op 19 juni 2008

Wereldranglijst

Ranking 2008 
De top 16 van de wereldranking, zullen een uitnodiging krijgen voor alle eindrondes van rankingtoernooien op de tour en een uitnodiging voor de masters.

Voorlopige rangschikking 2008/09 
Alleen de officiële top 16 van dit jaar weergegeven. Nieuw in de top 16 voor 2009-10 is: 15. Mark Williams MBE 29319.

vetgedrukt is de toernooiwinnaar aangegeven.EJR: Een-jaar-ranking (One Year Ranking)

Puntenverdeling 
De puntenverdeling 2008-09,.

Referenties 

Snooker in 2008
Snooker in 2009